Süper Lig 2005/06 was het achtenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het achtenveertigste seizoen van de hoogste Turkse voetbaldivisie droeg nu voor het eerst echt de naam Süper Lig en ging van start op 5 augustus 2005 en duurde tot en met de spannende laatste speeldag op 14 mei 2006.

Op de 31ste speeldag won titelverdediger Fenerbahçe SK de onderlinge ontmoeting met uitdager en aartsrivaal Galatasaray SK met 4-0; na de 31ste t/m 33ste speeldag hadden beide kemphanen evenveel punten, maar omdat het onderlinge resultaat duidelijk in het voordeel was van de club uit het Aziatische deel van İstanbul, leek het kampioenschap beslist: Fenerbahçe SK hoefde "alleen nog maar even" de laatste wedstrijd, uit bij het nietige Denizlispor (de nummer 15 van dat moment) te winnen; de titelpretendent kwam echter niet verder dan 1-1. Omdat Galatasaray SK, dat dit seizoen getraind werd door Eric Gerets, geen fout maakte in de thuiswedstrijd tegen Kayserispor, mocht de roodgele club het kampioenschap vieren. Beide topclubs waren nu zestien maal kampioen geworden.

Het Fenerbahçe van trainer Christoph Daum greep dit seizoen overal net naast, want ook de bekerfinale ging na verlenging met 2-3 verloren tegen een andere stadgenoot: Beşiktaş JK. Daum vertrok na dit seizoen dan ook snel richting Heimat.

Topscorer van de liga werd Gökhan Ünal van Kayserispor.

Geheel nieuw in de Süper Lig waren de clubs Sivasspor en Vestel Manisaspor; verder kwam nu ook de tweede club uit Kayseri de Süper Lig versterken: Kayseri Erciyesspor, die club die een jaar geleden nog Kayserispor heette en tot op dat moment de meest aansprekende club uit de stad was geweest. Alle drie de promovendi wisten zich dit seizoen moeiteloos te handhaven. Dat gold niet voor Malatyaspor, Samsunspor en Diyarbakırspor: zij daalden af naar de 1. Lig.

Kaart

Eindstand 2005/06

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2005/06

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Sivasspor (nummer 1 1. Lig 2004/05)
 Vestel Manisaspor (nummer 2 1. Lig 2004/05)
 Kayseri Erciyesspor (nummer 3 1. Lig 2004/05)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Sakaryaspor (nummer 16 Süper Lig 2004/05)
 İstanbulspor AŞ (nummer 17 Süper Lig 2004/05)
 Akçaabat Sebatspor (nummer 18 Süper Lig 2004/05)

Topscorers 2005/06

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2005/06